Лейла Бауман () — американская , активно работавшая в 1855—1870 годах.

Биография 
Сведений о жизни Лейлы Бауман немного. Неизвестны также даты её рождения и смерти.

Известно, что она работала и, вероятно, родилась в , штат Нью-Джерси. Возможно, когда-то работала на компанию .

Два речных пейзажа, написанных маслом на холсте, в коллекции Edgar William and Bernice Chrysler Garbisch Collection Национальной галереи искусства, в настоящее время являются её единственными известными работами.

В 1987 году работа Лейлы Бауман Geese in flight была включена в инаугурационную выставку American Women Artists 1830—1930 Национального музея женского искусства.

Примечания

Ссылки 
 Leila Bauman
 Leila T. Bauman